A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 50 km-es gyaloglás versenyszámát 2021. augusztus 6-án rendezték Szapporoban. Az aranyérmet a lengyel Dawid Tomala nyerte.

Ez volt az utolsó 50 km-es versenyszám az olimpiák történetében. Ezen a távon a szám 1936-os debütálása óta csak férfiak számára rendeztek futamot, ez pedig az olimpiai mozgalom nemi egyenlőségi törtkvéseivel ellentétes. Ezen kívül televíziós közvetíthetőségi kifogások, illetve a csökkenő érdeklődés is felmerült a törlés okaként.

A mezőny 2021. augusztus 6-án nem sokkal napfelkelte után, 05:30-kor rajtolt el, a nagy hőségben való versenyzés elkerülése érdekében.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az időeredmények óra:perc:másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Jegyzetek

Források 

f50000gy